Colburn School steht für:

 Colburn School (Los Angeles), Musik-, Tanz- und Schauspielschule in Los Angeles, Kalifornien

im NRHP gelistete Objekte:

 Colburn School (Maine), NRHP-Nr. 00001633
 Colburn School (Massachusetts), NRHP-Nr. 94001592